Фа́за (от ,  «высказывание», «утверждение», «появление») — период, ступень, этап в развитии какого-либо явления.
 Термодинамическая фаза — термодинамически равновесное состояние вещества, качественно отличное по своим свойствам от других равновесных состояний того же вещества. Подразумевается способность вещества переходить из одной фазы в другую. Разные фазы вещества могут иметь границу (поверхность) раздела между собой.
 Фаза в сплавах — определённая часть системы, образованной компонентами сплава, которая во всех своих точках имеет одинаковый состав, строение и свойства

 Фазы экономического цикла: подъём, пик, спад (рецессия), дно (депрессия).
 Фазы Луны (астрономия).
 Геометрическая или топологическая фаза — квантовый эффект при адиабатических возмущениях.
 В сомнологии:
 Фаза медленного сна — стадия сна.
 Фаза быстрого сна — стадия сна с повышенной активностью мозга, быстрыми движениями глазных яблок.
 Фаза (шахматы) — термин шахматной композиции.
 Фаза (геологическая, в стратиграфии) — составная часть века (=геологи́ческого я́руса), термин не общепринят.

В теории колебаний и волн и в электротехнике 
 Фаза колебаний (фаза волны) полная — аргумент периодической функции, например, функции вида  или , описывающей соответственно колебательный или волновой процесс. По сути то же, что и угол  как аргумент тригонометрической функции . В общем случае зависимость полной фазы от времени и координат точки в пространстве  не обязательно линейная, а периодическая функция — не обязательно гармоническая.
 Фаза колебаний (фаза волны) начальная — часть  аргумента функции вида , то есть часть полной фазы, определяющая начальное (то есть в момент времени t=0 в начале системы координат при x,y,z = 0) состояние колебательного или волнового процесса.
 Сдвиг фаз — разность фаз (полных, начальных) двух колебательных процессов одинаковой частоты (см. также: фазочастотная характеристика).
 Фаза электротехнического изделия (устройства) — часть многофазного электротехнического изделия (устройства), предназначенная для включения в одну из фаз многофазной системы электрических цепей.
 Фаза (разговорное) — провод, находящийся под напряжением переменного электрического тока относительно другого, общего провода — заземленного, нулевого, соединенного с массой, корпусом электротехнического устройства (электрогенератора, электрического трансформатора и др., см. трёхфазная система электроснабжения, двухфазная электрическая сеть, однофазный переменный ток).

См. также 
 Правило фаз — правило фаз Гиббса, закон физической химии
 Минералогическое правило фаз
 Стадия
 Этап

Примечания